Gustaf Lagergren kan syfta på:

 Gustaf Lagergren (organist), född 1707, organist och orgelbyggare
 Gustaf Lagergren (frikyrkopastor), född 1846